Jménem Symmachus může být označen:
 Symmachus (překladatel)
 Symmachus (papež)

Dále tak může označen některý z příslušníků pozdně římské aristokratické rodiny:
 Aurelius Valerius Tullianus Symmachus – římský konzul r. 330
 Lucius Aurelius Avianius Symmachus
 Quintus Aurelius Symmachus
 Quintus Fabius Memmius Symmachus
 Quintus Aurelius Symmachus – římský konzul 446
 Quintus Aurelius Memmius Symmachus – římský konzul 485